Елдорадо или Ел Дорадо може да се отнася за:
 Ел Дорадо, митично място в Южна Америка
 Ел Дорадо (Калифорния), град в Съединените щати
 Елдорадо (филм), филм на Карлос Саура от 1988 година